Собо́р Свято́й Тро́ицы — главный храм Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата. Освящён в 1872 году.

История 
Соборная церковь во имя Святой Троицы была торжественно заложена а в рамках строительства русских построек на приобретенных Палестинским Комитетом землях на Мейдамской площади Иерусалима. Закладку храма совершили первый эпитроп Иерусалимского патриарха митрополит Петроаравийский Мелетий и начальник Миссии епископ Кирилл (Наумов) в сослужении русского и греческого духовенства.

Автором проекта был русский архитектор Мартин Эппингер. Первоначально предполагалось освятить храм во имя святого Александра Невского (покровителя Александра II), но затем было решено посвятить собор Святой Троице.

В 1863 году строительство Троицкого собора было закончено, но его освящение состоялось только а. Богослужение возглавил Иерусалимский патриарх Кирилл II в сослужении четырех иерархов Иерусалимской православной церкви и начальника Миссии архимандрита Антонина (Капустина).

В декабре того же года на колокольню храма был поднят колокол.

Службы в соборе совершались ежедневно.

В 1895—1897 годах в соборе был произведён ремонт. В его процессе была отремонтирована кровля, исправлена отмостка. Клеевая краска со стен и колонн храма была соскоблена, и интерьер трижды был выкрашен в белый цвет; а затем собор был расписан священными изображениями. Из алтаря был устроен крытый запасный выход.

В период действия Британского мандата Троицкий собор оставался действующим и находился в юрисдикции Русской православной церкви заграницей.

Храм сильно пострадал в период Первой арабо-израильской войны. С 1948 года он находится в юрисдикции Русской православной церкви.

Архитектура, убранство 

Собор — белокаменный пятикупольный храм, построенный в неовизантийском стиле.

Резной иконостас был изготовлен в 1869 году в Санкт-Петербурге. Его автор, Н. А. Леонтьев, в 1870 году на Всероссийской мануфактурной выставке получил серебряную медаль. Царские врата позолочены, они были пожертвованы председателем Палестинского комитета великим князем Константином Николаевичем.

Святыни 
В соборе имеются две особо почитаемые святыни:

 Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Образ ежегодно после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы переносится на три месяца в Горненский женский монастырь, где занимает игуменское место. Обычай был введён архимандритом Антонином (Капустиным) в память о евангельской встрече Девы Марии и праведной Елизаветы в селении Горняя.
 Икона святителя Николая Чудотворца. Образ был подарен Троицкому собору паломниками с парохода «Корнилов». В 1910 году корабль, плывший из Одессы в Яффу, попал в сильную бурю. После молитв пассажиров перед корабельной иконой святителя Николая, буря скоро утихла.

Примечания

Ссылки 
 Троицкий собор
 Народный каталог православной архитектуры
 История здания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с домовым храмом св. мученицы Александры. П. В. Платонов. Сайт православного научно-просветительского общества "Россия в красках" в Иерусалиме

Троицкий собор
Троицкий собор
Неовизантийская архитектура
Иерусалим
Русская духовная миссия в Иерусалиме
Русские православные церкви за пределами Российской империи